Вылчев — болгарская фамилия; женская форма Вылчева.

Известные носители 
 Вылчев, Георгий Петров (в монашестве Геннадий; 1955—2008) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Мелнишский, игумен Троянского монастыря.
 Вылчев, Енё (1936—2014) — болгарский борец вольного стиля, чемпион и неоднократный призёр Олимпийских игр.
 Вылчев, Найден (род. 1927) — болгарский поэт и переводчик.
 Волчев, Всеволод (1929—1993) — польский коммунист болгарско-русского происхождения.